Thurnberg  (Thurn mhd. ‚Turm‘) heißen folgende geographischen Objekte:

 Thurnberg (Gemeinde Krumau am Kamp), Katastralgemeinde von Krumau am Kamp, Niederösterreich
 Thurnberger Stausee nahe Thurnberg in Niederösterreich
 Thurnberg (Gemeinde Puch), Katastralgemeinde von Puch bei Hallein, Land Salzburg

Thurnberg ist der Familienname folgender Personen:

 Marie von Thurnberg, (1806–1886), österreichische Schriftstellerin und Malerin, siehe Marie von Augustin

Siehe auch:
 Oberthurnberg
 Thurberg
 Turnberg